Victoria Island kan syfta på:

Geografi

Chile 

 Isla Victoria (ö i Chile, Región de Aisén),

Kanada 

 Victoriaön, Kanadas näst största ö

Nigeria 

 Victoria Island, Nigeria, ö, Lagos,

Ryssland 

 Viktorijaön, ö, Archangelsk oblast, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar